Regno Unito
Hardwick  – parrocchia civile del Buckinghamshire
Hardwick  – parrocchia civile del Cambridgeshire
Hardwick  – parrocchia civile del Lincolnshire
Hardwick  – parrocchia civile del Northamptonshire
 Hardwick – villaggio della parrocchia civile di Hardwick with Tusmore, Oxfordshire
 Hardwick – villaggio della parrocchia civile di Hardwick-with-Yelford, Oxfordshire
Hardwick Hall  – dimora nobiliare di campagna nel Derbyshire 
 Stati Uniti d'America
Hardwick – census-designated place della contea di Kings, California
Hardwick – comune della contea di Worcester, Massachusetts
Hardwick – città della contea di Rock, Minnesota
Hardwick – township della contea di Warren, New Jersey
Hardwick – città della contea di Caledonia, Vermont
Midway-Hardwick – census-designated place della contea di Baldwin, Georgia

Pagine correlate

Hardwicke